

Littérature 

  est un livre de William Julius Wilson et Richard Taub sorti en 2006.

Série télévisée 

  est une série télévisée présentée par Matt Rogers et diffusée de  à .

Cinéma 

  est un film de Bill Phipps réalisé en 1992.

Musique

Album 

  est un album de Joe Walsh sorti le  ;
  est un album de Chris Webby sorti le  ;
  est un album de The Blow Monkeys sorti en .

Chanson 

  est une chanson de Body Count ;
  est une chanson de Sheryl Crow.

Autres 

  est un jeu vidéo développé par Paradox Development et sorti le  ;
  est une collection de dessins satiriques d'Adrian Raeside.